Ме́йо (, , буквально «Тисовая равнина») — англоязычная фамилия и топоним гэльского происхождения. Может означать:

Фамилия 
 Мейо, Алфред (1847—1924) — старатель Аляски и Юкона.
 Мейо, Вирджиния (1920—2005) — американская киноактриса.
 Мейо, Миранда Рэй (род. 1990) — американская телевизионная актриса.
 Мейо, О Джей (род. 1987) — американский баскетболист.
 Мейо, Уильям Джеймс (1861—1939) — американский хирург, сын Уильяма Уарелла Мейо, брат Чарлза Хораса Мейо.
 Мейо, Уильям Уарелл (1819—1911) — американский хирург, отец Чарлза Хораса и Уильяма Джеймса Мейо.
 Мейо, Чарлз Хорас (1865—1939) — американский хирург, сын Уильяма Уарелла Мейо, брат Уильяма Джеймса Мейо.
 Мейо, Элтон (1880—1949) — американский психолог и социолог.

Топонимы

Ирландия 
 Мейо — графство на западе Ирландии.
 Мейо — деревня в графстве Мейо.

Канада 
  — муниципалитет в провинции Квебек.
 Мейо — деревня в провинции Юкон.

США 
 Мейо — город в штате Флорида.
 Мейо — река в штате Северная Каролина.

Прочее 
 Клиника Мейо (Mayo Clinic) — частный медицинский центр США, один из крупнейших в мире.
 Мэйо (нэнго) — эра японского традиционного летосчисления

См. также 
 Майо